Vesela (Pleternica), naselje u sastavu grada Pleternice, Hrvatska
 Vesela (Bugojno, BiH), naseljeno mjesto u sastavu općine Bugojno, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.
 Vesela Straža, srednjovjekovno utvrđeno naselje